Абатырь — топоним в России.

 Абатырь — упразднённая деревня Васичевского сельсовета в Советском районе Кировской области.
 Абатырь — река в Советском районе Кировской области, приток реки Шишурка.